Styx er græsk mytologi floden, der danner grænse mod dødsriget Hades.

Styx kan også have andre betydninger: 

 Styx (måne) - en af dværgplaneten Plutos måner
 Styx (band) - et band